Кожамберды — название населённых пунктов:
 Кожамберды, Жакып (род. 1992) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Астана» и сборной Казахстана.

Казахстан 
 Кожамберды (быв. 20 лет Казахстана) — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Кожамберды (быв. Калинино) — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.